Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Basow – radziecki polityk, działacz partyjny, dyplomata
 Aleksiej Basow – rosyjski kierowca wyścigowy
 Nikołaj Basow – rosyjski fizyk, noblista
 Siergiej Basow – rosyjski piłkarz
 Stanisław Basow – radziecki pilot wojskowy
 Władimir Basow – radziecki aktor, reżyser i scenarzysta